Ел Чоро, Ла Каскада има више значења:

 Ел Чоро, Ла Каскада (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чоро, Ла Каскада (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику